Примера А Уругвая по футболу 1976 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Выбыл «Феникс». Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1976 («Дефенсор» и «Пеньяроль») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1977.

«Дефенсор» прервал гегемонию двух грандов уругвайского футбола — «Пеньяроля» и «Насьоналя», которые неизменно выигрывали первенство страны на протяжении 45 лет.

Таблица

Ссылки 
 
 

1976
Уругвай
Спорт в Уругвае в 1976 году